Queer Palm, również Queerowa Palma – nagroda dla filmów poruszających tematykę LGBT oraz tożsamości płciowej, przyznawana na Festiwalu Filmowym w Cannes jako nagroda pozakonkursowa.

Otrzymują ją filmy fabularne, dokumentalne i krótkometrażowe, nominowane lub zgłoszone w ramach oficjalnej selekcji, Un Certain Regard, Tygodnia Krytyki, Directors 'Fortnight i sekcji ACID. W przypadku filmów krótkometrażowych nagroda ma swoją własną nazwę, Queer Palm du court métrage (dosł. Queer Palm filmu krótkometrażowego). Obie Palmy rozdaje specjalnie wyselekcjonowane do tego jury.

Razem z Teddy Award, wręczanym na MFF w Berlinie oraz Queer Lion, wręczanym na MFF w Wenecji, Queer Palm to jedna z głównych i najważniejszych nagród przeznaczonych specjalnie dla filmów LGBT.

Historia 
Nagroda została ustanowiona w maju 2010, przez francuskiego dziennikarza, Franck'a Finance-Madureir'a. Zainspirowało go Teddy Award, wyróżnienie wręczane od 1987 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Queer Palm jest sponsorowana przez Oliviera Ducastela i Jacques’a Martineau, francuskich reżyserów i scenarzystów.

Filmy pełnometrażowe 
Laureaci są wyróżnieni pogrubioną czcionką na złotym tle.

2010-2019

2020-2029

Filmy krótkometrażowe 
Laureaci są wyróżnieni pogrubioną czcionką na złotym tle.

2012-2019

2020-2029

Skład Jury

2010-2019 

 2010
  Benoit Arnulf, dyrektor artystyczny In&Out, Nice’s LGBT Festival
  Florence Ben Sadoun, reżyserka
  Romain Charbon, dziennikarz filmowy
  Mike Goodridge, redaktor Screen International
  Xavier Leherpeur, dziennikarz filmowy
  Ivan Mitifiot,  koordynator ds. ekranów mieszanych na Lyon’s LGBT Festival
  Pascale Ourbih, prezes Chéries Chéris Paris LGBT Festival
  Brian Robinson, programista London LGBT Festival

 2011
  Elisabeth Quin, dziennikarka Paris Première – przewodnicząca Jury
  Gerard Lefort, dziennikarz
  Thomas Albetshauser, dziennikarz
  Fred Arends, programista festiwalu Pink Screens w Brukseli
  Esther Cuenot, programistka festiwalu Cinemarges de Bordeaux
  Roberto Schinardi, dziennikarz

 2012
  Julie Gayet, aktorka oraz producentka – przewodnicząca Jury
  Sam Ashby, redaktor magazynu Little Joe oraz projektant plakatów
  Jim Dobson, agent oraz reżyser
  Sarah Neal, kierownik programowy, Brisbane Queer Film Festival
  Frédéric Niolle, asystent reżysera oraz dziennikarz
  Moira Sullivan, wykładowczyni, krytyk oraz reżyserka

 2013
  João Pedro Rodrigues – przewodniczący Jury
  Daniel Dreifuss, producent
  Michel Reilhac, reżyser
  Nicolas Gilson, dziennikarz

 2014
  Bruce La Bruce, reżyser – przewodniczący Jury
   Anna Margarita Albelo, reżyserka
  João Ferreira, programista oraz dyrektor artystyczny Queer Lisboa w Portugalii
  Ricky Mastro, reżyser
  Charlotte Lipinska, dziennikarka

 2015
   Desiree Akhavan, reżyserka – przewodnicząca Jury
  Ava Cahen, dziennikarka
  Elli Mastorou, dziennikarka
   Nadia Turincev, producentka
  Laëtitia Eïdo, aktorka

 2016
  Olivier Ducastel, reżyser oraz scenarzysta – przewodniczący Jury
  Jacques Martineau, reżyser oraz scenarzysta – przewodniczący Jury
  Emilie Brisavoine, reżyserka
  João Federici, dyrektor MixBrasil Festival
  Marie Sauvion, dziennikarka

 2017
  Travis Mathews, reżyser – przewodniczący Jury
  Yair Hochner, reżyser, założyciel i dyrektor artystyczny TLVFest
  Paz Lazaro, szef programu "Panorama" na MFF w Berlinie
  Lidia Leber Terki, reżyserka
  Didier Roth-Bettoni, dziennikarz i historyk kina

 2018
  Sylvie Pialat, producentka – przewodnicząca Jury
  Boyd van Hoeij, dziennikarz filmowy
  Dounia Sichov, aktorka, montażystka oraz producentka
  Morgan Simon, reżyser
  Pepe Ruiloba, programista oraz koordynator Nagrody Premio Maguey na festiwalu Guadalajara

 2019
  Virginie Ledoyen, aktorka – przewodnicząca Jury
  Claire Duguet, operatorka filmowa oraz filmowiec
  Kee-Yoon Kim, komiczka
  Filipe Matzembacher, filmowiec
  Marcio Reolon, filmowiec

2020-2029 

 2020
Nagrody nie przyznano z powodu pandemii koronawirusa

 2021
  Nicolas Maury, aktor oraz reżyser – przewodniczący Jury
  Josza Anjembe, reżyserka, dziennikarka oraz scenarzystka
  Vahram Muratyan, grafik oraz dyrektor artystyczny
  Roxanne Mesquida, aktorka oraz producentka
  Aloïse Sauvage, piosenkarka oraz aktorka

Zobacz też 
 Teddy Award

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Queer Palm
 Oficjalna strona Festiwalu

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes
Nagrody filmowe przyznawane we Francji
Nagrody LGBT